El Torneig d'Umag 2019, oficialment conegut com a Plava Laguna Croatia Open Umag 2019, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 21 de juliol de 2019 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista serbi Dušan Lajović va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019